Die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rabat. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 15. bis 21. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Meghann Shaughnessy gegen Martina Suchá mit 6:2, 3:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 6:1 und 6.3 gegen Ashley Harkleroad / Bethanie Mattek.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Rabat